Het ATP-toernooi van Gstaad 2016 (met de officiële naam J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad) vond plaats van 18 tot en met 24 juli 2016. Er werd gespeeld op de gravel-buitenbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Het enkelspel werd gewonnen door de Spanjaard Feliciano López. Hij versloeg in de finale de Nederlander Robin Haase met 6-4 en 7-5. Het dubbespel werd gewonnen door Julio Peralta en Horacio Zeballos . Zij versloegen in de finale Mate Pavić en Michael Venus met 7-6 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Gstaad
ATP-toernooi van Gstaad